Ехекрат () може да сеотнася за:

 Ехекрат (* 417 пр.н.е.), философ‎ от Флиунт
 Ехекрат, от династията на Антигонидите в днешна североизточна Либия, син на Деметрий Красивия († 249/248 пр.н.е.), цар на Кирена и на Олимпия († преди 249 пр.н.е.), гръцка благородничка от Лариса. По бащина линия той е внук на Деметрий I Полиоркет (цар на Древна Македония 294-288 пр.н.е.) и на Птолемаида, и правнук на Птолемей I от Египет и на Антигон I Монофталм. Той е брат на Антигон III Досон, който наследява братовчед им Деметрий II и става владетел на Древна Македония (упр. 227-221 пр.н.е.). Ехекратес има син Антигон.

Източници 
 Ливий, xl. 54; vol. i. pp. 187, 189, b.

Древни гърци